HHH, motiu de Paul Michael Levesque, de l'antic nom Hunter Hearst Helmsley
 HHH o Hash House Harriers
 HHH (grup de música)